Selenosporopsis är ett släkte av svampar. Selenosporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Selenosporopsis